Andrzej Waligórski (1926-1992) - satyryk, dziennikarz
Andrzej Waligórski (1908-1974) - antropolog, afrykanista
Andrzej Waligórski (ur. 1905) - konsul